Die Murray River Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar 2021 in Melbourne stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden parallel an gleicher Stelle der ATP Cup sowie die Great Ocean Road Open statt. Diese zählte, wie die Murray River Open, zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 320.775 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 320.775 US-Dollar.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Melbourne